El nombre de Carla Díaz puede referirse a:

 Carla Díaz, actriz española.
 Carla Díaz, actriz brasileña.